Лутково — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Псковская область 
 Лутково — деревня в Красногородском районе.
 Лутково — деревня в Порховском районе.

Тверская область 
 Лутково — деревня в Бологовском районе.
 Лутково — деревня в Вышневолоцком районе.